Il doppio  del Knoxville Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Steve Johnson e Austin Krajicek erano i detentori del titolo, ma Johnson quest'anno non ha partecipato.

Krajicek ha fatto coppia con Devin Britton.

Alex Kuznetsov e Miša Zverev hanno battuto in finale Jean Andersen e Izak van der Merwe 6–4, 6–2.

Teste di serie

  John Peers /  John-Patrick Smith (primo turno)
  Alex Bogomolov, Jr. /  Bobby Reynolds (Secondo turno, ritiro per infortunio di Bogomolo)

  Andrei Dăescu /  Adam Hubble (primo turno)
  Devin Britton /  Austin Krajicek (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Knoxville Challenger 2012